«Биохимик-Мордовия» — бывший российский футбольный клуб из города Саранска, существовавший с 1995 по 2004 год.

История 
Футбольный клуб был создан в декабре 1994 года на базе ОАО «Биохимик», производителя медицинских препаратов. В 1995 году команда «Биохимик» заняла 2-е место в зоне «Поволжье» КФК. В 1995 году команду под названием «Биохимик-Мордовия» возглавил выпускник 1984 года ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта Игорь Шинкаренко, игравший и работавший в Саранске с середины 1980-х годов. В 1995—1996 годах команда занимала 7-е место в 5-й зоне третьей лиги. С 1998 года «Биохимик-Мордовия» выступала во втором дивизионе, до 2002 года в зоне «Поволжье», в 2002—2003 — в зоне «Центр». Под руководством Шинкаренко команда провела пять сезонов. В 2001 году он перешёл на должность генерального директора, главным тренером стал Игорь Беланович. В 2002 году под руководством Владимира Бибикова «Биохимик-Мордовия» заняла 5-е место в своей зоне — лучшее место в истории клуба. 2004 год, в котором командой руководил Валерий Богданов, стал последним для «Биохимика-Мордовии» — в начале 2005 года она была реорганизована в ФК «Мордовия», команда «Мордовия» начала выступления в 2005 году со Второго дивизиона и в дальнейшем стала позиционировать себя в качестве преемника имеющей более богатую историю команды «Лисма-Мордовия»/«Светотехника» («Лисма-Мордовия» вылетела из Первого дивизиона по итогам 2004 года и прекратила своё существование).

Статистика выступлений

Первенство России

Кубок России

Известные игроки 
 Алексей Федюнин — более 200 матчей

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru (включая статистику ФК МГУ/«Саранск-экспорт»)
Примечания

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Спортивные клубы Саранска